Colombia
 Iglesia de San Juan de Dios (Bogotá)
 Iglesia de San Juan de Dios (Medellín)

Italië
 Chiesa di San Giovanni di Dio (Foggia)
 Chiesa di San Giovanni di Dio (Lecce)

 Mexico
 Iglesia de San Juan de Dios (Ciudad de México)

 Polen
 Johannes de Deokerk (Warschau)

 Portugal
 Igreja de São João de Deus (Chaves)
 Igreja de São João de Deus (Lissabon)
 Igreja de São João de Deus (Nossa Senhora do Bispo)

 Spanje
 Iglesia de San Juan de Dios (Cádiz)
 Iglesia de San Juan de Dios (Granada)
 Iglesia de San Juan de Dios (Medellín)
 Iglesia de San Juan de Dios (Medina-Sidonia)